Менестіоара () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Удешть.
 Менестіоара () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Фітіонешть.
 Менестіоара () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Серет.